Buhs ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Buhs (1921–2006), deutscher Gärtner, Musiker, Komiker, Werklehrer und Sammler altsteinzeitlicher Feuersteinartefakte
 Franz Xaver Buhs (1790–1883), Oberbürgermeister von Trier
 Ilse Buhs (1907–1994), deutsche Theaterfotografin

Siehe auch:
 Buhse
 Bus
 Buss
 Bous
 Booz
 Booze

Familienname
Deutscher Personenname